Vitry kan syfta på:

 Vitry-aux-Loges, fransk kommun i departementet Loiret 
 Vitry-en-Artois, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Vitry-en-Charollais, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Vitry-en-Montagne, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Vitry-en-Perthois, fransk kommun i departementet Marne
 Vitry-la-Ville, fransk kommun i departementet Marne
 Vitry-Laché, fransk kommun i departementet Nièvre
 Vitry-le-Croisé, fransk kommun i departementet Aube
 Vitry-le-François, fransk kommun i departementet Marne
 Vitry-lès-Cluny, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Vitry-lès-Nogent, fransk kommun i departementet Haute-Marne
 Vitry-sur-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire
 Vitry-sur-Orne, fransk kommun i departementet Moselle
 Vitry-sur-Seine, fransk kommun i departementet Val-de-Marne